Монсалье́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Банон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04132.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 104 человека.

Климат 
Климат средиземноморский, лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки.

Монсалье не имеет своей метеостанции, ближайшая находится в Форкалькье.

Экономика 
В 2007 году среди 61 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 44 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 44 активных работали 39 человек (22 мужчины и 17 женщин), безработных было 5 (3 мужчины и 2 женщины). Среди 17 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 9 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки